Alexander Scharff ist der Name folgender Personen:

* Alexander Scharff (Bürgermeister) (vor 1880–nach 1950), deutscher Politiker (NSDAP) 
 Alexander Scharff (Ägyptologe) (1892–1950), deutscher Ägyptologe 
 Alexander Scharff (Historiker) (1904–1985), deutscher Historiker